Morella henviser til flere artikler:
 Vokspors – en planteslægt med det botaniske navn Morella
 Morella (by) – en by i Spanien